Antonio Pérez Pérez puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Antonio Pérez Pérez, coleccionista de arte.
 Antonio Pérez Pérez (1934-), poeta, editor y artista español nacido en Sigüenza.
 Antonio Pérez Pérez (1954-), productor de cine español.
 Antonio Pérez Pérez, alcalde de Benidorm